Флаг Марии́нско-Поса́дского района — официальный символ муниципального образования Мариинско-Посадский район Чувашской Республики Российской Федерации.

Флаг утверждён 27 июня 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1751.

Флаг Мариинско-Посадского района является опознавательно-правовым знаком, составленным и разработанным в соответствии с вексиллологическими правилами и являющимся символом местного самоуправления.

Описание 
«Голубое прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее посередине изображение бело-красного льва со звездой в соответствии с гербом района; вдоль нижнего края полотнища, поверх края изображения льва, расположены две полосы — зелёная и жёлтая, каждая в 1/13 полотнища».

Обоснование символики 
Древние признавали льва сильнейшим зверем в природе. В геральдике он олицетворяет силу и великодушие, гнев и милосердие, прозорливость и неистовство. Присутствие льва на флаге говорит о его добром устройстве.

Символом флага Мариинско-Посадского района является Гессенский лев, так как императрица Мария Александровна — дочь Людвига II, великого герцога Гессен-Дармштадтского, что является достаточным основанием для внесения на флаг полосатого льва, коронованного малой Императорской короной и несущего в правой передней лапе путеводную звезду, которая символизирует район, как родину третьего космонавта СССР А. Г. Николаева.

См. также

Примечания